Гиперкапни́я ( — чрезмерно;  — дым) — состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. Является частным случаем гипоксии. Противоположность гипокапнии, чрезмерному снижению CO2.

При концентрации СО2 в воздухе более 5 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания.
Гиперкапния может возникнуть в следующих случаях:
 При пользовании неисправных дыхательных аппаратов замкнутого цикла (ребризёров).
 В плохо вентилируемых барокамерах, где содержат группу людей.
 При забивке баллонов акваланга.
 При использовании компрессора с плохими фильтрами в душном непроветриваемом помещении.
 При плавании с очень длинной дыхательной трубкой: при выдохе в такой трубке остаётся старый воздух с повышенным содержанием СО2, и пловец вдыхает его в следующем дыхательном цикле.
 При задержках дыхания под водой. Многие подводники стараются экономить воздух и задерживают выдох. Это и приводит к отравлению СО2, отчего начинаются головные боли.
 В результате аллергических реакций организма.
 При проведении опытов с большими объёмами сухого льда в замкнутых помещениях.

Лечение производится чистым кислородом, но ни в коем случае не при повышенном давлении — пропорционально парциальным давлениям газов гемоглобин не будет успевать освобождаться от кислорода и захватывать углекислый газ. Повышенное давление кислорода — тоже причина гиперкапнии.

Для контроля гиперкапнии и гипокапнии в медицине используют капнограф — анализатор содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Углекислый газ обладает большой диффузионной способностью, поэтому в выдыхаемом воздухе его содержится практически столько же, сколько в крови, и величина парциального давления CO2 в конце выдоха является важным показателем жизнедеятельности организма.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
При использовании СИЗОД для защиты от воздушных загрязнений, маска (или другая лицевая часть) должны изолировать органы дыхания от окружающей атмосферы — и это затрудняет удаление выдыхаемого углекислого газа. В результате при вдохе в органы дыхания может попасть воздух, в котором содержание углекислого газа превышает предельно допустимое более чем в 2 раза, развивается гиперкапния.

Длительное использование респираторов (фильтрующих полумасок) приводило к головным болям и приёму анальгетиков у значительной части медицинского персонала, часть медиков была на больничном из-за использования фильтрующих полумасок.

Чрезмерное воздействие углекислого газа на организм мешает своевременному и правильному использованию респираторов в загрязнённой атмосфере, особенно при невысокой концентрации загрязнений.

См. также 

 Гипокапния

Примечания

Ссылки 
 https://www.webmd.com/lung/copd/hypercapnia-copd-related#1
 https://www.healthline.com/health/hypercapnia
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482456/

Подводная медицина
Пульмонология